Соревнования в лыжной гонке на 15 км свободным стилем с раздельного старта среди мужчин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 3 марта. Накануне старта сборная Италии в полном составе снялась с гонки из-за сданных положительных тестов на COVID-19. 

Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета. Чемпионом мира во 2-й раз в карьере стал Ханс Кристер Холунн, бронзовую медаль в дебютной гонке на чемпионатах мира завоевал Харальд Эстберг Амундсен. Лидировавший половину дистанции россиянин Александр Большунов в итоге занял лишь 4-е место.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021